ESMA est un sigle pouvant signifier :

Éducation 
 Escuela superior de mecánica de la armada, ancienne école militaire de mécanique de la Marine argentine, également centre de détention durant la dictature, et transformé depuis en un Musée pour la mémoire et la défense des Droits de l'Homme,
 École supérieure des métiers de l'aéronautique, un établissement privé d'enseignement supérieur en aéronautique situé à Mauguio près de Montpellier,
 École supérieure des métiers artistiques, en France,
 École supérieure de management en alternance, école du groupe d'enseignement supérieur privé HEMA, située à Lognes (Marne-la-Vallée),

Finance 
 European Securities and Markets Authority, dénomination en anglais de l'Autorité européenne des marchés financiers.